Nina (cantora) - cantora espanhola
 Nina (filme) - filme brasileiro de 2004
 Nina (telenovela) - telenovela brasileira exibida pela Rede Globo em 1977
 NiNa - grupo de J-pop de 1999
"Nina" (canção), de Ed Sheeran

Desambiguação